Zorba kan syfta på

 Zorba (film)
 Zorba (musikal)

Se även
 Zorb – ett luftfyllt klot av plast